HMS Chester può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Chester (1691) – vascello di linea
HMS Chester (1708) – vascello di linea
HMS Chester (1743) – vascello di linea
HMS Chester (1915) – incrociatore leggero della Classe Town